Haraichi (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Gunma: Haraichi (Gunma) (heute: Annaka)
 eine Stadt in der Präfektur Saitama: Haraichi (Saitama) (heute: Ageo)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Haraichi (Han)